Het ATP-toernooi van Washington 2017 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 31 juli tot en met 6 augustus. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Statistieken

Baansnelheid 

Bron: Sock queixou-se os números provam-no: o court de Washington é mais rápido… do que Wimbledon Bolamarela, Nick Lester Twitter

Externe links 
 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington